Кубок Італії з футболу 1967—1968 — 21-й розіграш Кубка Італії з футболу. У турнірі взяли участь 37 італійських клубів. Втретє титул кубка Італії здобуло «Торіно».

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 вересня 1967

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 вересня 1967

|}
* - Варезе та Лаціо пройшли до наступного раунду після жеребкування.

Перехідний раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 вересня 1967

|}
* - Варезе та Лаціо пройшли до наступного раунду після жеребкування.

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 листопада 1967

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 листопада 1967

|}

Третій раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>13 грудня 1967/17 січня 1968

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>13 грудня 1967/24 січня 1968

|}

Фінальний груповий турнір 

Результати

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf  
 Кубок Італії на xoomer.virgilio.it 

1967–1968
Італія
Італія
1967 в Італії
1968 в Італії